La Chambre ardente est un tribunal inquisitorial institué en France du 

 La Chambre ardente est un roman policier américain de John Dickson Carr (1937), inspiré en partie par l'un des crimes jugés par ce tribunal 

 La Chambre ardente est un film de Julien Duvivier (1962), adapté du roman de John Dickson Carr

Ne pas confondre avec :

 Bal des ardents